Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michaël Llodra e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Rogier Wassen 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (primo turno)
 Jordan Kerr /  Travis Parrott (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2005